Dieser Artikel gibt die Einwohnerentwicklung von Hoyerswerda tabellarisch wieder.

Einwohnerentwicklung 

Die Einwohnerzahl von Hoyerswerda  stieg im Mittelalter und der frühen Neuzeit nur langsam. Durch die zahlreichen Kriege, Seuchen und Hungersnöte ging sie immer wieder zurück. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts lebten in der Stadt nur wenige tausend Menschen. Nach dem Bau des Braunkohleveredelungswerkes (Kombinat) Schwarze Pumpe im Jahre 1955 beschleunigte sich das Bevölkerungswachstum rasant. Die Einwohnerzahl stieg von rund 9.000 auf ihren historischen Höchststand von 71.124 im Jahre 1981. Inzwischen ist die Bevölkerungszahl jedoch wieder stark gesunken.

Am 31. Dezember 2008 betrug die „Amtliche Einwohnerzahl“ von Hoyerswerda nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen 39.214 (nur Hauptwohnsitze und nach Abgleich mit den anderen Landesämtern). Seit der Wende in der DDR – 1988 hatte die Stadt noch 69.361 Einwohner – verlor Hoyerswerda wegen der hohen Arbeitslosigkeit und des Geburtenrückgangs 43,5 Prozent ihrer Bewohner, seit 1981 sogar 44,9 Prozent. Schätzungen des Statistischen Landesamtes gingen davon aus, dass die Bevölkerungszahl weiter auf rund 29.000 im Jahr 2020 sinken werde. Die gleiche Zahl prognostizierte die Stadtverwaltung bereits für das Jahr 2015; beide Szenarien sind nicht eingetreten.

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1825 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik (bis 1989) und des Statistischen Landesamtes (ab 1990). Die Angaben beziehen sich ab 1840 auf die „Zollabrechnungsbevölkerung“, ab 1871 auf die „Ortsanwesende Bevölkerung“, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1990 auf die „Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung“. Vor 1840 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.

Von 1632 bis 1944 
(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

Von 1945 bis 1989 

(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

Quelle: Staatliche Zentralverwaltung für Statistik

Ab 1990 
(jeweiliger Gebietsstand)

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Bevölkerungsprognose 

In ihrer 2009 veröffentlichten Publikation „Wer, wo, wie viele? – Bevölkerung in Deutschland 2025“, in der die Bertelsmann-Stiftung Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl für alle Kommunen ab 5.000 Einwohner in Deutschland liefert, wird für Hoyerswerda ein Rückgang der Bevölkerung zwischen 2006 und 2025 um 33,4 Prozent (13.884 Personen) vorausgesagt.

Absolute Bevölkerungsentwicklung 2012–2030 – Prognose für Hoyerswerda (Hauptwohnsitze):

Quelle: Bertelsmann-Stiftung

Bevölkerungsstruktur 

Quelle: Stadt Hoyerswerda, Einwohnermeldeamt

Altersstruktur 

Die folgende Übersicht zeigt die Altersstruktur vom 31. Dezember 2010 und 31. Dezember 2020 (Hauptwohnsitze). Deutlich erkennbar ist die starke Überalterung der Bevölkerung.

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Ortsteile

Einwohnerentwicklung 

In den Jahren 1993 bis 1998 wurde das Stadtgebiet durch Eingemeindungen vergrößert (1993 Bröthen-Michalken, 1994 Knappenrode, 1996 Schwarzkollm und Zeißig, 1998 Dörgenhausen). Dennoch sank die Bevölkerungszahl der Gesamtstadt zwischen 1988 und 2020 um 53,6 Prozent (37.196 Personen). Besonders stark sind die Einwohnerverluste in der Neustadt. Dort ging die Bevölkerungszahl bis 2020 um 68,7 Prozent zurück. Um den Wohnungsleerstand zu reduzieren, wurden seit 1999 zahlreiche Plattenbauten abgerissen. Der Rückgang der Einwohnerzahl in der Altstadt lag zwischen 1988 und 2020 bei nur 10 Prozent. Die Bevölkerung der fünf eingemeindeten Dörfer stieg dagegen zwischen 1991 und 2020 um 28,7 Prozent (994 Personen).

Die Einwohnerzahlen in der folgenden Tabelle beziehen sich auf den 31. Dezember des jeweiligen Jahres (Hauptwohnsitze).

Quelle: Stadt Hoyerswerda

Bevölkerungsdichte 

Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 30. September 2009 (Hauptwohnsitze).

Quelle: Stadt Hoyerswerda

Literatur 

 Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880–1918
 Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919–1941/42
 Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 1890 ff.
 Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 1955–1989
 Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.): Wer, wo, wie viele? – Bevölkerung in Deutschland 2025. Praxiswissen für Kommunen. Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2009, ISBN 978-3-86793-042-0

Einzelnachweise

Weblinks 

 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Gebiet, Bevölkerung, Haushalte
 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: GENESIS-Online
 Stadt Hoyerswerda: Statistiken der Stadt Hoyerswerda
 Bertelsmann-Stiftung: Wegweiser Kommune

Hoyerswerda
Hoyerswerda
Hoyerswerda
Gesellschaft (Sachsen)